Lemont (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Lemont (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.